Демонстрація — масовий марш
 Демонстрація — наочний показ, демонстрація чого-небудь; в педагогіці використовується поряд з поясненням.
 Демонстрація — вияв, свідчення чого-небудь.
 Демонстрація — військова хитрість, метою якої є відволікання сил і уваги противника від напрямку головного удару шляхом імітації удару на другорядному напрямку.

Див. також 
 Демонстраційна версія

Посилання 
Показ  /Словник професійної термінології  для  майбутніх  фахівців Національної  гвардії  України